Arthur Robinson (1872–1945) – australijski polityk, poseł z okręgu Wannon
 Arthur H. Robinson (1915–2004) – amerykański kartograf i geograf
 Arthur N.R. Robinson (1926–2014) – trynidadzko-tobagijski polityk
 Arthur G. Robinson (ur. 1936) – amerykański brydżysta